El Moghrane är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. El Moghrane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Moghrane är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om El Moghrane. Runt El Moghrane är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sidi Yahia el Gharb,  km sydost om El Moghrane. Trakten runt El Moghrane består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen